

LAPA, acronyme de la compagnie aérienne argentine (Líneas Aéreas Privadas Argentinas), créée en 1977 et ayant fait banqueroute en 2003

Lapa, municipalité située dans le Paraná
 Lapa, quartier de la cité de Rio de Janeiro, située dans l'État de Rio de Janeiro
 Lapa, district de la cité de São Paulo, située dans l'État de São Paulo
 Le monastère de Lapa, situé dans la cité de Salvador, dans l'État de Bahia

Laboratorio de Patrimonio, LaPa, laboratoire de recherche dédié au patrimoine culturel situé à Saint-Jacques-de-Compostelle, Galice

Océanographie
Te lapa

Lapa, paroisse civile de la municipalité de Cartaxo, située dans le district de Santarém et la région de l'Alentejo
Lapa, paroisse civile de la municipalité de Lisbonne, située dans le district de Lisbonne et la région de Lisbonne
la serra da Lapa, petit massif montagneux culminant à 955 mètres d'altitude et s'étendant sur le territoire des municipalités de Sernancelhe et Sátão, dans le district de Viseu, à cheval sur les régions Nord et Centre
"Nossa Senhora da Lapa" ("Notre-Dame de Lapa"), une image de la Vierge Marie, originellement vénérée dans la serra da Lapa, et qui a donné son nom à divers édifices religieux :
le sanctuaire de Notre-Dame de Lapa, à Quintela, dans la municipalité de Sernancelhe (district de Viseu, région Nord)
la chapelle Notre-Dame de Lapa, située dans la municipalité de Condeixa-a-Nova (district de  Coimbra, région Centre)
la chapelle Notre-Dame de Lapa, située dans la municipalité de Póvoa de Varzim (district de  Porto, région Nord)
la chapelle Notre-Dame de Lapa, située dans la municipalité de Sardoal (district de  Santarém, région Centre)
l'église Notre-Dame de Lapa, située dans la municipalité d'Arcos de Valdevez (district de  Viana do Castelo, région Nord)
l'église Notre-Dame de Lapa, située dans la municipalité de Porto (district de Porto, région Nord)
l'église Notre-Dame de Lapa, située dans la municipalité de Braga (district de Braga, région Nord)

Lapa : cours d'eau de l'Amazonie vénézuélienne, situé dans l'État d'Amazonas, sous affluent de l'Orénoque.

Homonymie de toponyme